Larsen è un cognome di origine danese e norvegese che può riferirsi a:

Persone

Musica 
 Effetto Larsen – disturbo che affligge in particolari condizioni i sistemi di amplificazione audio, sfruttato come particolare effetto sonoro da alcuni musicisti.
 Larsen – gruppo musicale italiano
 Larsen – singolo di Caparezza del 2018
 Larsen Lombriki – gruppo musicale italiano

Altro
200P/Larsen – cometa periodica del Sistema solare
Apertura Larsen – apertura del gioco degli scacchi che prende il nome da Bent Larsen
Larsen – programma televisivo italiano
Sindrome di Larsen – malattia genetica
Spedizione Nordenskjöld-Larsen – missione esplorativa diretta verso le regioni antartiche